Templomok:

 San Felice in Piazza, Firenze
 San Felice a Ema, Firenze
 San Felice, Pistoia
 San Felice, Sorrento
 San Felice, Velence
 San Felice in Pincis, Nápoly

Települések:
 San Felice del Molise, község Olaszországban, Molise régióban
 San Felice a Cancello, község Olaszországban, Campania régióban

Egyházi építmény egyértelműsítő lapok